Godbout ist der Familienname folgender Personen:

 Adélard Godbout (1892–1956), kanadischer Politiker
 Bill Godbout (1939–2018), US-amerikanischer Computerpionier und Unternehmer
 Claude Godbout (* 1986), kanadische Biathletin und Skilangläuferin
 François Godbout (* 1938), kanadischer Tennisspieler
 Jacques Godbout (* 1933), kanadischer Schriftsteller

Godbout bezeichnet außerdem:

 Godbout (Québec), municipalité de village in der MRC Manicouagan in Québec (Kanada)
 Godbout (Canton), Verwaltungsbezirk in Québec

Siehe auch:

 Rivière Godbout, Fluss in Québec